Il doppio del torneo di tennis Cali Challenger 1991, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Gustavo Guerrero e Roberto Saad che hanno battuto in finale Gustavo Garetto e Marcelo Ingaramo 6-4, 7-6.

Teste di serie

 Shelby Cannon /  Roger Smith (primo turno)
 Pablo Albano /  Luis Lobo (semifinali)

 Gustavo Garetto /  Marcelo Ingaramo (finale)
 José Daher /  César Kist (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Cali Challenger 1991